Oidipus (från grekiska Οἰδίπους, Oidípous = "med svullna fötter", på engelska och latin "Oedipus", på grekiska "Οιδίποδας" (klassisk "Οἰδίπους"), på franska "Œdipe".) kan syfta på

 Oidipus – en kung som förekommer i grekisk mytologi.

Skådespel
Kung Oidipus – en tragedi av Sofokles, originaltitel Oedipus Rex.
Oidipus i Kolonos – en fortsättning av Sofokles Kung Oidipus.

Operor
Œdipe (opera) – en opera av George Enescu.
Oedipus Rex – ett operaoratorium av Igor Stravinskij.
Oedipus - en opera av Wolfgang Rihm.

Film
Kung Oidipus (film) – en italiensk film från 1967 av Pier Paolo Pasolini, originaltitel Edipo re.

Övrigt
Oidipuskomplex – ett begrepp inom Sigmund Freuds psykoanalys.
 Oedipus complex – synonym på en groddjursart, se Oedipina complex.